Selo o seló (en cirílico, село) es un término eslavo que generalmente se refiere a una población rural. En bielorruso, la grafía es sialó (сяло). Además, es parte del nombre de los siguientes topónimos:

 Krásnoye Seló (‘Pueblo Hermoso’), pueblo perteneciente a la aglomeración de San Petersburgo.

 Tsárskoye Seló (‘Villa de los Zares’), antigua residencia de los zares rusos.